Саинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Херес-де-лос-Кабальерос. Занимает площадь 45 км². Население — 2888 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotos de Zahínos

Муниципалитеты Бадахоса